E. Annie Proulx
 Gaétan Proulx
 Danielle Proulx